Nischegorodow () ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Gennadjewitsch Nischegorodow (* 1980), russischer Geher
 Gennadi Alexandrowitsch Nischegorodow (* 1977), russisch-ukrainischer Fußballspieler
 Konstantin Gennadjewitsch Nischegorodow (* 2002), russisch-ukrainischer Fußballspieler